Municípios da Espanha
La Vilavella — na província de Castelló
Villavieja de Yeltes — na província de Salamanca
Villavieja del Lozoya — na comunidade autónoma de Madrid

Outros usos
Villavieja (Huila) — município da Colômbia

Desambiguações de topônimos